Сяр (, Номос Серон) е областна единица в Република Гърция, намиращ се в североизточната част на област Централна Македония. Общият брой на населението е малко над 200 000. Център на нома е град Сяр.

География 

Планините в нома са Славянка (Орвилос) на север, Сминица (Меникио) на изток, Кушница (Пангео) на юг, Богданска планина (Вертискос) и Орсовата планина (Кердилио) на запад и юг, части от Карадаг (Мавровуни), Круша (Крусия ори) на запад и част от Беласица (Белес) на северозапад.

Областната единица граничи с ном Солун на югозапад, ном Кукуш на запад, със Северна Македония на северозапад, с България на север, с ном Драма на североизток и с ном Кавала на изток. В южната част на нома се намира Струмският залив с делтата на река Струма.

Областната единица представлява 3% от общата площ на Република Гърция. 41% от площта му се обработва. Извирайки от България, река Струма преминава през целия ном и се влива в Струмския залив на Егейско море. Друга река е Драматица (Ангитис), разположена в източната част на нома до село Алистрат, с близката до него Алистратска пещера.

Деми и общини

Външни препратки 
 Официален уебсайт на областна единица Сяр 
 Пещерата Алистрати
 Портал с актуална информация за Сяр
 „Списък на лицата, родом из Серския и Драмския Санджаци, живущи в София“, София, 1903 година

Централна Македония
Сяр